

Статистика

По странам операторам запуска 
Запуск российской ракеты-носителя «Союз» с космодрома Куру (2) относятся к запускам ЕС.

Примечания 

Неудачные и частично неудачные запуски
  
 Неудача 2 июля Байконур. Авария ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-3. На 17-й секунде полета произошло аварийное выключение двигателей ракеты. Ракета со спутниками упала в 2,5 км от стартового комплекса.
 Частичная неудача 15 января Плесецк. Неудачный запуск ракеты-носителя «Рокот»с разгонным блоком Бриз-КМ. Разгонный блок «Бриз-КМ», который должен был вывести три спутника связи «Родник» («Стрела 3М») на низкую околоземную орбиту отработал нештатно и аппараты были выведены на нерасчетную орбиту и двигались со скоростью выше положенной. Два аппарата удалось спасти, третий считается потерянным.

 Неудача 9 декабря Тайюань. Авария ракеты-носителя «Чанчжэн-4B» (CZ-4B). Прекращения работы одного из двух двигателей третьей ступени ракеты-носителя на 11 секунд раньше положенного. Спутник не был выведен на расчетную орбиту и был потерян.
Морской старт
 Неудача 1 февраля Морской старт. Авария российско-украинской ракеты-носителя Зенит-3SL. Сразу после старта ракета отклонилась от расчетной траектории полета и произошло автоматическое выключение двигателя первой ступени. Ракета со спутником упала недалеко от места старта.

По стране-производителю РН

По определенным операторам запуска

По РН

По модификации РН

Примечания